Babington är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anthony Babington
 Charles Cardale Babington
 Churchill Babington

Se även 

 Thomas Babington Macaulay